Grecka forma imienia Malchus
 Malchos – wczesnobizantyjski historyk
 Malchos – sługa, któremu św. Piotr odciął ucho według